Prahova folyó Romániában
 Prahova, romániai megye